Claude Gay peut désigner :
 Claude Gay (vers 1706-1786), quaker français ;
 Claude Gay (1800-1873), naturaliste français célèbre au Chili.